

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Młynne – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Młynne – przysiółek wsi Ochotnica Dolna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna

Inne 
 Młynne – potok, dopływ Muszynki
 Młynne – potok, dopływ Ochotnicy